Мышкино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мышкино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Мышкино — село в Кулундинском районе.

Архангельская область
 Мышкино — деревня в Вилегодском районе.

Вологодская область
 Мышкино — деревня в Вологодском районе.
 Мышкино — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Мышкино — деревня в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Мышкино — деревня в Череповецком районе.
 Мышкино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область
 Мышкино — деревня в Гаврилово-Посадском районе.

Ленинградская область
 Мышкино — деревня в Бокситогорском районе.
 Мышкино — деревня в Волосовском районе.
 Мышкино — деревня в Кингисеппском районе.

Московская область
 Мышкино — деревня в Можайском городском округе.

Новгородская область
 Мышкино — деревня в Пестовском районе.

Псковская область
 Мышкино — деревня в Палкинском районе.
 Мышкино — деревня в Усвятском районе.

Тверская область
 Мышкино — деревня в Весьегонском муниципальном округе.
 Мышкино — деревня в Кимрском районе.
 Мышкино — деревня в Молоковском муниципальном округе.

Ярославская область
 Мышкино — деревня в Некоузском районе.
 Мышкино — деревня в Некрасовском районе
 Мышкино — название города Мышкина в 1927—1988 годах.

См. также 
 Мышкин (значения)